«Santo Estêvão» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Brasil 
 Santo Estêvão (Bahia)

en Portugal 
 Santo Estêvão (Alenquer)
 Santo Estêvão (Benavente)
 Santo Estêvão (Chaves)
 Santo Estêvão (Estremoz)
 Santo Estêvão (Lisboa)
 Santo Estêvão (Sabugal)
 Santo Estêvão (Tavira)
 Santo Estêvão das Galés
 Santo Estêvão de Barrosas
 Santo Estêvão de Bastuço
 Santo Estêvão de Briteiros
 Santo Estêvão do Penso